Příjmení Komorowski (v ženské formě Komorowska/Komorowská) nese více osobností:

 Adam Ignacy Komorowski (1699–1759) – polský římskokatolický kněz,
 Anna Komorowska (* 1953) – bývalá první dáma Polska,
 Anna Marie d'Udekem d'Acoz roz. Komorowská (* 1946) je polsko-belgická šlechtična, matka belgické královny Mathildy,
 Andrzej Komorowski (* 1975) – polský římskokatolický kněz, 4. generální představený FSSP
 Bronisław Komorowski (* 1952) – bývalý polský prezident,
 Bronisław Komorowski (1889–1940) – polský římskokatolický kněz,
 Bronisław Komorowski (1847–1912) – polský spisovatel, dramatik
 Jan Komorowski (16. stol.) – polský františkán,
 Krzysztof Komorowski (* 1947) – polský profesor historie,
 Maja Komorowska (* 1937) – polská herečka,
 Marcin Komorowski (* 1984) – polský fotbalista,
 Tadeusz Bór-Komorowski (1895–1966) – bývalý polský generál,
 Stanisław Jerzy Komorowski (1953–2010) – bývalý polský politik, který zemřel u Smolensku,
 Stefan Komorowski (1863–1929) – římskokatolický duchovní polské národnosti z Haliče,
 Wiktor Komorowski (1887–1952) – polský letec,
 Komorowští – polský šlechtický rod

Polská příjmení